U 71 bezeichnet:

 SM U 71, ein U-Boot der deutschen kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 71 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg
 die Linie U71 im Netz der Düsseldorfer Stadtbahn; siehe Liste der Düsseldorfer Stadtbahnlinien

U71